Theuville kan syfta på:
 Theuville, Eure-et-Loir
 Theuville, Val-d'Oise